Croton confusus est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton confusus, Gage, 1922 : Croton oblongus
 Croton confusus, Pittier, 1930 : Croton venezuelensis

Confusus